Il doppio del torneo di tennis Merano Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Filippo Messori 6-1, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (finale)
 Gábor Köves /  Nuno Marques (quarti di finale)

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1997